Auslagerung bezeichnet:
 Entfernung aus einem Lager, siehe Lagerhaltung
 Outsourcing, Abgabe von Unternehmensaufgaben und -strukturen an Drittunternehmen
 Auslagerung (Museum), Verlegung von Museums- und Sammlungsbeständen zum Schutz im Kriegsfall
 eine Form der Ausscheidungshärtung von metallischen Werkstoffen bei hohen Haltetemperaturen